Пол-Мохаммед Отепа Каламбай (; 12 ноября 1948, Леопольдвиль, Бельгийское Конго) — заирский футболист, вратарь.

Биография 
В 1974 году играл за заирский клуб «ТП Мазембе» из города Лубумбаши.

Выступал за национальную сборную Заира. В квалификации на чемпионат мира 1974 Каламбай провёл 1 матч. В 1974 году главный тренер Заира Благоя Видинич вызвал Отепу на чемпионат мира, который проходил в ФРГ и стал первым мундиалем для Заира в истории. Каламбай был третьим вратарём в команде после Мвамба Казади и Ндемби Тубиланду. Отепа был заявлен под 22 номером. В своей группе команда заняла последнее 4 место, уступив Шотландии, Бразилии и Югославии. Каламбай на турнире остался на скамейке запасных и не сыграл ни одного матча.

Всего за сборную Заира провёл 1 матч.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «ТП Мазембе»